Le Poing Enflammé est la compagnie de mercenaires la plus grande et la plus puissante des Royaumes Oubliées.

Elle est basée à la Porte de Baldur sur la Côte des Épées, où ses membres servent en tant que la garde de ville. Leur devoir est d'arrêter et, si nécessaire, tuer toute personne qui commet des actes criminels. Ils opèrent également en dehors de la cité, jusqu’au sud de Bérégost mais n’étendent pas leur opérations jusqu’à Nashkel. Ce sont les soldats d’Amn qui maintiennent l’ordre à partir des frontières de Nashkel.

La société du Poing Enflammé est dirigée par le Duc Eltan, l’un des quatre Grands Ducs de la Porte de Baldur.

Sa base d’opérations se situe à la Porte de Baldur, bien qu’elle possède d’autres forteresses et entreprises en Anchorome, Chult et Téthyr. Téthyr s’est avéré être une source de recrues pour le Duc Eltan au cours de la guerre civile qui a duré pendant des décennies.

En 1479DR, le Poing Enflammé est devenu la police et force militaire de la Porte de Baldur.

Dans d’autres médias 

Le Poing Enflammé joue un rôle important dans le scénario dans la série de jeux vidéo Baldur's Gate. Les personnages suivants sont connus en tant que membres du Poing Enflammé :

 Officier Vai est la femme qui apparaît dans une taverne à Bérégost quand le joueur complète la quête dans les Mines de Nashkel ; 
 Scar (« Cicatrice ») est l’homme de la Porte de Baldur qui fournit les quêtes révélant le mystère du Trône de Fer. Il se fait tuer plus tard et le personnage principal est accusé à tort du meurtre.

Organisation des Royaumes oubliés